La Gamma Ethniki 1984-1985 è la 10ª edizione del campionato greco di calcio di terzo livello.

Gruppo 1 (Sud)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1985-1986
 Ammessa ai Play-out
      Retrocesse in Delta Ethniki 1985-1986

Gruppo 2 (Nord)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessi in Beta Ethniki 1985-1986
 Ammessa ai Play-out
      Retrocesse in Delta Ethniki 1985-1986

Play-out

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1984
Calcio nel 1985